Municipio de South Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Creek (condado de Jones, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de South Creek (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.